Ctésiphon est un nom propre qui peut désigner :
 Ctésiphon, ancienne ville parthe, située face à Séleucie du Tigre, sur la rive gauche du Tigre.
 Ctésiphon (orateur), orateur athénien du temps d'Alexandre le Grand.
 Autre nom de Chersiphron, architecte du Temple d'Artémis à Éphèse
 Ctésiphon de Berja (), ou Tésiphon, patron de Berja, l'un des sept apôtres de l'Espagne avec Torquat, Euphrase, Second, Indalèce (Indalecio), Cecilius, Hesychius, martyr ; fêtés ensemble le 15 mai en Orient.

Sources et références